Der Regensburg-Marathon ist ein Marathon in Regensburg, der erstmals 1990 vom LLC Marathon Regensburg ausgetragen wurde und seitdem mit Ausnahme von 1994, 2012 und 2020 jährlich stattfindet (seit 1997 am Wochenende nach Christi Himmelfahrt). Start und Ziel sind beim Westbad. Neben dem Marathon wird auch ein Halbmarathon angeboten, seit 2008 auch ein 10-km-Lauf, der ab 2013 in einen Viertelmarathon umgewandelt wurde.

Die Strecke ist flach und schnell. Auf der Strecke sind mittelalterliche Sehenswürdigkeiten Regensburgs wie zum Beispiel die Steinerne Brücke und das gotische Ostentor von 1300 zu sehen.

2012 wurde die Veranstaltung von den Organisatoren aus Kostengründen abgesagt. 2020 und 2021 wurde die Veranstaltung aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt.

Statistiken

Streckenrekorde 
 Männer: 2:12:19 h, Dmitri Kapitonow (RUS), 2001
 Frauen: 2:30:38 h, Kathrin Weßel (GER), 2002

Siegerlisten 
Quellen: Website des Veranstalters, arrs.run

Marathon

Halbmarathon

Entwicklung der Finisherzahlen 
Anzahl der Läufer, die das Ziel erreichten

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen
 German Road Races

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Sportveranstaltung in Regensburg
Inlineskating-Wettbewerb
Laufveranstaltung in Deutschland
Gegründet 1990